Die Präfektur Nara (jap. , Nara-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie befindet sich in der Region Kinki auf der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Nara.

Geografie 
Die Präfektur Nara liegt im Zentrum der Kii-Halbinsel von Honshū. Topografisch besteht die Präfektur aus dem Nara-Becken (Nara-bonchi) im Nordwesten, der Yamato-Hochebene (Yamato-kōgen) im Nordosten, sowie den Kii-Bergen im Süden. Die höchste Erhebung ist der Hakkyō-ga-take mit 1915,2 m.

Bedeutende Flüsse sind der Yamato-gawa und der Yoshino-gawa (Kinokawa).

Geschichte 
Auf dem heutigen Gebiet der Präfektur Nara liegt seit dem Altertum die Provinz Yamato.

Es gilt als sicher, dass Yamato in der Frühgeschichte Japans ein politisches Zentrum war und im 3. und 4. Jahrhundert am Fuße des Berges Miwa eine politische Macht herrschte, die einen großen Teil Japans vereinigte. Jedoch existieren nur wenige Dokumente aus dieser Zeit. Bis zur Verlegung im Jahr 794 nach Heian-kyō (Kyoto) befand sich die Hauptstadt Japans meist in der heutigen Präfektur – in Asuka-kyō (Asuka), Fujiwara-kyō (Kashihara) und zuletzt Heijō-kyō (Nara). Nach ersterer und letzterer wurden auch die beiden Geschichtsepochen der Asuka-Zeit und Nara-Zeit benannt.

In der Meiji-Restauration entstand 1868 eine erste Präfektur Nara aus vorher von den Tokugawa kontrollierten Gebieten (Bakuryō) in der Provinz Yamato. Die Präfektur wurde 1871 bei der Abschaffung der Fürstentümer um kurzzeitig in 15 Präfekturen umgewandelte Fürstentümer in der Provinz Yamato erweitert und entsprach danach im Wesentlichen ihrem heutigen Gebiet, das die gesamte Provinz Yamato umfasst. Die erste Präfektur Nara bestand bis 1876, als sie Teil der Präfektur Sakai wurde; diese wiederum wurde 1881 in die Präfektur Osaka eingegliedert. 1887 schließlich wurde erneut die Präfektur Nara abgetrennt und besteht seitdem ohne wesentliche Gebietsveränderung. Das erste Präfekturparlament eröffnete seine erste Sitzung 1888 im Tōdai-ji.

Politik 

Seit 2007 ist der ehemalige nationale LDP-Abgeordnete Shōgo Arai Gouverneur von Nara, er wurde bei den einheitlichen Regionalwahlen im April 2019 für eine vierte Amtszeit wiedergewählt. Im ebenfalls bei den einheitlichen Regionalwahlen gewählten 43-köpfigen Parlament ist die LDP stärkste Partei.

In das nationale Parlament wählt Nara einen Abgeordneten je Wahl ins Rätehaus, nach den Wahlen 2016 und 2019 die Liberaldemokraten Iwao Horii und Kei Satō, die Zahl der Wahlkreise in Nara für das Abgeordnetenhaus wurde zur Wahl 2017 auf drei reduziert; 2021 gewann Sumio Mabuchi (KDP) den Wahlkreis 1, die Wahlkreise 2 und 3 verteidigten die Liberaldemokraten Sanae Takaichi und Taidō Tanose (2021 ohne Parteinominierung gewählt und erst nach der Wahl LDP-nachnominiert).

Partnerschaften 
Nara unterhält laut Präfekturverwaltung internationale Partnerschaften mit dem Schweizer Kanton Bern (seit 2015), der koreanischen Provinz Chungcheong-Süd (seit 2011) und der chinesischen Provinz Shaanxi (seit 2011); mit der vietnamesischen Provinz Phú Thọ wurde 2014 eine Erklärung zum Aufbau einer Partnerschaft beschlossen.

Verwaltungsgliederung 
Die Präfektur gliedert sich seit 2006 in 12 kreisfreie Städte (Shi) sowie 15 (kreisangehörige/Klein-) Städte (Chō) und 12 Dörfer (Son). Letztere sind in 7 Landkreisen (Gun) organisiert.
Bis Oktober 2004 gab es 50 Gemeinden, davon 7 kreisfreie Städte. Nara, der Sitz der Präfekturverwaltung, ist seit 2002 auch eine Chūkakushi ("Kernstadt").

In untenstehender Tabelle sind die Landkreise () kursiv dargestellt, darunter jeweils (eingerückt) die Kleinstädte () sowie die Dörfer () innerhalb selbiger. Eine Abhängigkeit zwischen Landkreis und Kleinstadt ist auch an den ersten drei Stellen des Codes (1. Spalte) ersichtlich. Am Anfang der Tabelle stehen die kreisfreien Städte.

Quellen 

1Flächenangaben von 2017
2Ergebnisse der Volkszählung 2015
3Geschätzte Bevölkerung (Estimated Population) 2018

Größte Orte 

Am 1. Oktober 2004 – fusionierten zwei Kleinstädte zur kreisfreien Stadt Katsuragi.
Am 1. Januar 2006 fusionierten drei Kleinstädte und ein Dorf zur kreisfreien Stadt Uda.

Bevölkerungsentwicklung der Präfektur

Kultur

Wichtige Feste

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Nara